«2U» () ― сингл французского диджея и продюсера, Дэвида Гетты при участии канадского певца, Джастина Бибера, выпущенный 9 июня 2017 года лейблом What a Music в качестве ведущего сингла с седьмого студийного альбома Гетты, 7.

Создание 
В тизере сингла были показаны модели Victoria's Secret, Эльза Хоск, Жасмин Тукс, Роми Стрийд и Сара Сампайо. 8 июня 2017 года Гетта выложил обложку сингла в социальных сетях. Он описал песню, как очень романтичную.

Видеоклип 
Гетта сообщил, что для сингла будет снято два музыкальных клипа. В первой версии представлены модели Victoria’s Secret Сара Сампайо, Роми Стрийд, Эльза Хоск, Жасмин Тукс, Стелла Максвелл и Марта Хант, синхронизирующие песню по губам во время съемок фотосессии для бренда нижнего белья. Второе музыкальное видео было выпущено 29 сентября 2017 года на YouTube.

Трек-лист 
 Digital download
 «2U» — 3:15

 Digital download — Robin Schulz remix
 «2U» (Robin Schulz remix) — 5:21

 Digital download — GLOWINTHEDARK remix
 «2U» (GLOWINTHEDARK remix) — 3:30

 Digital download — MORTEN remix
 «2U» (MORTEN remix) — 3:49

 Digital download — Afrojack remix
 «2U» (Afrojack remix) — 4:24

 Digital download — R3hab remix
 «2U» (R3hab remix) — 2:36

 '''Digital download — FRNDS remix
 «2U» (FRNDS remix) — 3:09

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы 2017 года
Песни 2017 года
Песни Джастина Бибера
Песни Давида Гетта
Песни, написанные Poo Bear
Песни, написанные Джастином Бибером